Il doppio femminile dell'UNICEF Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Le campionesse uscenti erano Sara Errani e Flavia Pennetta, ma la Pennetta ha deciso di non partecipare.

La Errani ha giocato con Roberta Vinci, ma le due sono state sconfitte in semifinale da Vania King e Jaroslava Švedova.

Alla Kudrjavceva e Anastasija Rodionova hanno battuto in finale Vania King e Jaroslava Švedova 3–6, 6–3, [10–6].

Teste di serie

 Hsieh Su-wei /  Anabel Medina Garrigues (semifinale)
 Marija Kirilenko /  Elena Vesnina (quarti di finale, ritirate)

 Alla Kudrjavceva /  Anastasija Rodionova (campionesse) 
 Vania King /  Jaroslava Švedova (finale)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
 

UNICEF Open 2010